Françoise-Augustine Duval d'Eprémesnil (1749-1794) : épouse de Jean-Jacques
 Jacques Duval d'Eprémesnil (1827-1891) : personnalité de la ville d'Antibes
 Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil (1745-1794) : magistrat et pamphlétaire français